1985 Голяма награда на Белгия е 32-рото за Голямата награда на Белгия и тринадесети кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 15 септември 1985 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия